Ли́йса Ту́рман (; ) — эстонская кёрлингистка, тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Эстонии участница трёх . Шестикратная .

Достижения 
 : золото (2010, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022), серебро (2012, 2016), бронза (2013, 2014, 2015).
 : серебро (2016, 2017), бронза (2011).
 : бронза (2010, 2015, 2019, 2021).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Её сестра Мари Калдвеэ (урожд. Турман) — тоже кёрлингистка, сёстры играют много лет в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Эстонии